Дрмич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дрмич, Горан (род. 1988) — боснийский футболист, защитник.
 Дрмич, Йосип (род. 1992) — швейцарский футболист хорватского происхождения.